Kees Kwakman (ur. 10 czerwca 1983 w Purmerend) − holenderski piłkarz grający na pozycji obrońcy w Bidvest Wits. Podczas swojej kariery występował również w FC Volendam, RBC Roosendaal, NAC Breda, FC Groningen i niemieckim Augsburgu.

Statystyki kariery 
 Stan na 14 lipca 2013

Linki zewnętrzne 
 Profil na Voetbal International 

Holenderscy piłkarze
Piłkarze FC Volendam
Piłkarze RBC Roosendaal
Piłkarze NAC Breda
Piłkarze FC Augsburg
Piłkarze FC Groningen
Piłkarze Bidvest Wits FC
Urodzeni w 1983